Le sigle NCPC peut faire référence :

 à Non au changement de peuple et de civilisation de Renaud Camus ;
 à Nouveau code de procédure civile, appellation par les praticiens français du droit, de 1974 à 2007, du code de procédure civile français (par opposition à l’ancien code de procédure civile).

Sigle de 4 caractères